Сезон 1999/2000 стал для Реал Мадрида 69-м в Чемпионате Испании. Этот сезон стал началом эпохи тренера Висенте Дель Боске, который сменил посреди сезона Джона Тошака.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

 71.500.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

 0

Ушли из клуба 

 29.200.000

Зима 

 28.500.000

Общие убытки: 71.500.000

Общая прибыль: 57.700.000

Разница: 13.800.000

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Результаты

Турнирная таблица 

1 «Реал Мадрид» получил право участвовать в Лиге чемпионов как победитель текущего розыгрыша, в связи с чем «Сарагоса» стала участником Кубка УЕФА.
2 «Райо Вальекано» получил право участвовать в квалификационном раунде Кубке УЕФА как обладатель награды «Fair Play».

3 «Эспаньол» получил право участвовать в Кубке УЕФА как победитель кубка Испании.

Кубок Испании

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Лига чемпионов

Первый групповой этап

Второй групповой этап

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

финал

Клубный ЧМ

Групповой этап

Матч за 3 место

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

1999
2000